Stefan Ludwik Kuczyński (1811–1887) – polski fizyk i meteorolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Stefan Ludwik Kuczyński (1894–1969) – polski lekarz, działacz narodowy i kulturalny Polonii wrocławskiej
 Stefan Maria Kuczyński (1904–1985) – polski historyk mediewista, autor powieści historycznych
 Stefan Krzysztof Kuczyński (1938–2010) – polski historyk mediewista, specjalizujący się w naukach pomocniczych historii